Das Wort Aschera bezeichnet

 die Göttin Aschera der antiken Aramäer.
 den Asteroiden Nummer 214.
 die westlichste Fraktion der Gemeinde Tarasp im Kanton Graubünden, Schweiz.
 den rätoromanischen Namen der Gemeinde Schiers im Kanton Graubünden, Schweiz.